Tamisier ist der Familienname folgender Personen:

 François Tamisier (1809–1880), französischer Offizier und Politiker
 Geoffroy Tamisier (* 1973), französischer Jazzmusiker
 Maurice Tamisier (1810–1875), französischer Forschungsreisender